Артена () — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Рим
 Артена () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура